Эстервеген:

 Эстервеген — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Эстервеген — нацистский концентрационный лагерь.